Stelzenbach ist ein Gewässername:
 Stelzenbach (Donau), rechter Zufluss der Donau gegenüber Laiz (Stadt Sigmaringen), Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Stelzenbach (Gelbach), am Oberlauf bis Niederelbert Niederelberter Bach, rechter Zufluss des Gelbachs an der Marauermühle von Montabaur, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Stelzenbach (Gollach), rechter Zufluss der Gollach vor der Stelzenmühle (Stadt Aub), Landkreis Würzburg, Bayern
 Stelzenbach (Hirschauer Mühlbach), linker Zufluss des Schießhüttenbachs (zum Oberlauf Eschenbach des Hirschauer Mühlbachs, zum Ehenbach) im Mühlweiher bei Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Stelzenbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst in Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Stelzenbach (Rhaner Bach), rechter Oberlauf des Rhaner Bachs (zur Schwarzach, zur Naab) bis zum Wirnetshof, Gemeinde Schönthal, Landkreis Cham, Bayern
 Stelzenbach (Zenn), linker Zufluss der Zenn in Markt Wilhermsdorf, Landkreis Fürth, Bayern

Stelzenbach ist ein Familienname:
 Susanne Stelzenbach  (* 1947), Komponistin und Pianistin

Siehe auch:
 Sterzenbach